Joel Lindpere,  estonski nogometaš, * 5. oktober 1981, Talin.

Življenjepis 
Joel se je rodil v Talinu a je nogometno pot začel v 80 km oddaljenem mestu Kalju ,kjer je leta 1997 z vsega 15 leti debitiral za člansko moštvo. Igra na položaju igralca zvezne vrste kot ofenzivni vezist. Z 22 leti pa se je odpravil v tujino in je igral v Bolgariji, na Norveškem in ZDA. Od januarja 20014 pa je član češkega prvoligaša Baník Ostrava. Debitantski nastop za Estonijo je imel 1.novembra 2009,ko je imel 18 let. To je bila prijateljska tekma v Abu Dabiju (ZAE) proti Združenim Arabskim Emiratom.

Uspehi
  FC Flora Talin
 Estonski državni prvak: ( 2x) 2002, 2003
 2.mesto v DP: 2000
 Estonski Pokal
 Finalist: 2002/03, 2005/06
 Estonski Superpokal: 2002, 2003
 Finalist: 2006
  CSKA Sofia
 Bolgarski prvak: 2004–05
 Bolgarski Superpokal
 Finalist: 2005
  New York Red Bulls
 Prvak vzhodne konference  severnoameriške MLS : 2010

Klubska kariera

Reprezentančni goli

Sklici

Zunanje povezave 
 

Estonski nogometaši
Estonski nogometni reprezentanti
Nogometaši PFC CSKA Sofije
Nogometaši New York Red Bullsov
Nogometaši Chicaga Fire
Nogometaši Nõmme Kaljuja FC
Nogometaši FC Flore Tallinn
Nogometaši JK Tervisa Pärnu
Nogometaši FC Valge Warrior
Nogometaši Tromsøja IL
Nogometaši FC Banika Ostrava
FIFA klub 100